Чемпіонат Польщі з футболу 1931 проводився з 22 березня по 29 листопада. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став краківський клуб «Гарбарня». Для команди цей титул став першим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець «Вісли» — Валеріан Киселінський, який відзначився 24 забитими м'ячами у ворота суперників. У турнірі брали участь три команди зі Львова: «Погонь», «Чарні» і «Лехія».

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 Валеріан Киселінський («Вісла») — 24
 Євгеніуш Гербстрейт (ЛКС) — 23
 Кароль Коссок («Погонь») — 22

Чемпіони 
«Гарбарня»: Маріан Грегорчук (19.-20), Болеслав Фальковський (5.-1) Юзеф Войцеховський (2.-1); Станіслав Аугустін (10),  (22.9),  (21),  (9.1),  (19.1), Влодзімеж Маурер (21.16), Маріан Награба (18), Кароль Пазурек (20.8),  (19.2), Стефан Скварчовський (16), Юзеф Смочек (22.14), Владислав Слизовський (1),  (22). Тренер: Карл Їсда

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1931
Польща
1931 у Польщі